Cocoon (bozzolo in inglese) può riferirsi a diverse cose:

Cinema 
 Cocoon - L'energia dell'universo (Cocoon) – film del 1985 diretto da Ron Howard
 Cocoon - Il ritorno (Cocoon: The Return) – film del 1988 diretto da Daniel Petrie, sequel del film del 1985

Musica 
 Cocoon  – singolo di Björk del 2002, tratto dall'album Vespertine
 Cocoon  – album di Alexis Strum del 2006
 Cocoon  – singolo di Anna Tsuchiya del 2008
 Cocoon – singolo dei Catfish and the Bottlemen del 2014
 Cocoon – singolo dei Migos del 2016
 Cocoon Recordings  – etichetta discografica di musica elettronica, fondata nel 2000 dal DJ producer tedesco Sven Väth

Altro 
 Apache Cocoon  – software
 Cocoon – uno degli scenari fantastici di Final Fantasy XIII
  – nome giapponese del Pokémon Kakuna
 Cocoon  – materiale per imballaggi
 Cocoon  – termine di anatomia animale

Altri progetti